Misstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Misstjärnen, Dalarna, sjö i Säters kommun,  (10,2 ha)
Misstjärnen, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,

Se även
Missentjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn